Le championnat du monde de snooker 1940 s'est déroulé au Thurston's Hall de Londres en Angleterre.

Tableau final

Qualification

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1940
Snooker
Snooker 1940
1940 en Angleterre